Nematobothrium är ett släkte av plattmaskar. Nematobothrium ingår i familjen Didymozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Nematobothrium